Джузепе Ротуно () е италиански кинооператор.

Биография 
В киното е от 1940 г. и започва като фотограф. През 1942 г. той е мобилизиран и е изпратен в Гърция като военен репортер. През септември 1943 г. е заловен от германците. Освободен е от лагера от американски войски през 1945 година. Завръща се в киното като помощник-оператор. Като оператор дебютира от 1955 година. Работи с Роберто Роселини, Виторио Де Сика, Марио Солдати, Федерико Фелини и други. От 1988 г. преподава художествено изкуство в Римската национална филмова школа.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Италиански кинооператори
Хора от Рим